Ю́мправа (от  — девушка, барышня):

 Юмправа (группа) — латвийская музыкальная группа.

Топонимы:
 Юмправа (Огрский край) — крупное село в Огрском крае, центр Юмправской волости.
 Юмправа (платформа) — железнодорожный остановочный пункт в этом населённом пункте.

 Юмправа (Бауский край) — село в Бауском крае, в составе Межотненской волости.